

Giochi 
Bonkers! – gioco da tavolo 
Bonkers – videogioco del 1994

Musica 
Bonkers – singolo di Dizzee Rascal del 2009
Bonkers – singolo dei D.H.T. del 2010
Bonkers – serie di album compilation happy hardcore britannica

Televisione 
Bonkers - Gatto combinaguai (Bonkers) – serie animata statunitense della Disney
Bonkers – serie televisiva britannica del 2007
Bonkers – programma televisivo olandese
Bonkers! – programma televisivo di varietà statunitense

Pagine correlate 
 Bonker